A Equipe paraguaia representa a Paraguai na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
O Paraguai competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1991. Seus melhores resultados foram os Play-offs de (1995, 2015).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Paraguaia da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis